Елан
 Елан — племя в составе нижнебельских башкир.
  — русский топоним, от диалектного «елань» (обширная прогалина, луговая или полевая равнина; возвышенная, голая и открытая равнина).

См. также